Главная мишень () — американский боевик 1989 года, режиссёр Роберт Л. Коллинз
 Главная мишень () — американская криминальная драма 1991 года, режиссёр Дэвид Хэвенер
 Главная мишень () — американский боевик 1997 года, режиссёр Шелдон Леттич
 Главная мишень () — канадский боевик 2000 года, режиссёр Арман Мастрояни